Лагофта́льм (от  — «заяц» и  — «глаз») — офтальмологическое заболевание, невозможность полностью сомкнуть веки — глазная щель остается открытой, возникает при параличе лицевого нерва, врождённой короткости век, их рубцевом вывороте, опухоли орбиты, тяжелых формах Базедовой болезни и др. Нередко возникает воспаление роговицы, хронический конъюнктивит, помутнение роговицы, трофический кератит.

Лечение 
Лечение при параличе лицевого нерва проводится невропатологом. Возможно полное излечение. При невозможности устранить причину лагофтальма может быть выполнена операция по уменьшению глазной щели.

Примечания 

Офтальмология
Заболевания глаз